Uralosuchus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Laat-Perm van Rusland, behorend tot de groep Archegosauroidea. Het is een lid van de archegosauroïde onderfamilie Melosaurinae. In de oblast Orenburg zijn fossielen gevonden. 

Uralosuchus werd in 1993 door Joeri Goebin benoemd met de beschrijving van de typesoort Uralosuchus tverdochlebovae. De geslachtsnaam verwijst naar het Oeralgebergte. De soortaanduiding eert de geologe G.I. Twerdochlebowa.

Het holotype is PIN 4405/1, een rechteronderkaak.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën